Le Biometric Identification Technology Ethics (BITE) est un groupe de réflexion européen financé par la Commission européenne et destiné à « promouvoir la recherche et le débat public sur les implications « bioéthiques » des technologies émergentes d'identification biométrique ».

Voir aussi 
 Biométrie

Lien externe 
  Site officiel

Biométrie